Ла Корониља има више значења:

 Ла Корониља (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Корониља (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Корониља (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Корониља (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Корониља (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Корониља (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Корониља (Чиконамел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Корониља (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику